CZJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corazon de Jesus (Panama)